De Spinghar Bazan é um clube de futebol do Afeganistão. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol do Afeganistão